Ferrari Daytona bezeichnet im Sprachgebrauch zwei Automodelle des italienischen Automobilherstellers Ferrari:
 Ferrari 365 GTB/4 (1969–1973)
 Ferrari Daytona SP3 (seit 2021)